SJM steht für:
 Servi Jesu et Mariae, Diener Jesu und Mariens, ein katholischer Männerorden
 St. Jude Medical, ein Hersteller von medizinischen Geräten
 Svalbard und Jan Mayen (ISO-3166-1- und NATO-Ländercode)
 San Juan de la Maguana (IATA-Code), Flughafen in der Dominikanischen Republik

sjm steht für:
 Mapun Bajau (ISO-639-3-Code), eine der Sama-Bajau-Sprachen, gesprochen u. a. auf Mapun

Abkürzung